Hönningen ist der Name von

 Bad Hönningen, Stadt im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Hönningen, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Hönningen (Katzwinkel), Ortsteil von Katzwinkel im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Hönningen (Hellenthal), Ortsteil von Hellenthal im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hoeningen
 Höningen